Oer (buurtschap), een voormalige buurtschap in de Gelderse gemeente Oude IJsselstreek
 een deel van de Duitse gemeente Oer-Erkenschwick
 IJzeroer, ijzer dat in de bodem, in opgeloste toestand, wordt verplaatst door het grondwater
 Het voorvoegsel dat aangeeft dat iets heel oud of origineel is zoals in:
Oerbos
Oerwoud
Oeros
 Ur (Sumer), voormalige stad in het land van Sumer en eeuwenlang een van de belangrijkste steden van de Sumerische cultuur
 Open Educational Resources
 Onderwijs- en examenreglement